Het seizoen 1996/97 van de Belgische Tweede Klasse ging van start op 14 augustus 1996 en de reguliere competitie eindigde op 11 mei 1997.

KSK Beveren begon als leider aan de slotspeeldag en werd kampioen door op deze 34e speeldag met 1-2 te gaan winnen op het veld van KFC Turnhout (toenmalig stadion: Villa Park) na goals van Lambert Smid (0-1) en Yves Essende (0-2). 

KVC Westerlo promoveerde via de eindronde.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 KSK Beveren
 KSV Waregem

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 R. Olympic Club de Charleroi (kampioen in Derde Klasse A)
 R. Tilleur FC Liègeois (kampioen in Derde Klasse B)
 FC Denderleeuw (winnaar eindronde)
 R. Union Saint-Gilloise (runner-up eindronde)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste Klasse op het eind van het seizoen:
 KSK Beveren (kampioen)
 KVC Westerlo (winnaar eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 R. Olympic Club de Charleroi
 R. Union Saint-Gilloise
 KVV Overpelt-Fabriek

Eindstand

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, EP: eindronde voor promotie, ED: eindronde voor degradatie D: degradatie

Eindronde voor promotie

Degradatie-eindronde
Het team dat 16de eindigde, R. Olympic Club de Charleroi, speelde een eindronde met een aantal derdeklassers en ging daar van start in de tweede ronde van die eindronde.

Referenties
 

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2